Myzostoma brevilobatum är en ringmaskart som beskrevs av Jägersten 1937. Myzostoma brevilobatum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
brevilobatum